Klaas-Jan Huntelaar (ur. 12 sierpnia 1983 w Drempt) – holenderski piłkarz grający na pozycji napastnika w latach 2002–2021, m.in. w Realu Madryt i FC Schalke 04, reprezentant kraju.

Kariera piłkarska 
Huntelaar jest wychowankiem małego klubu z rodzinnej miejscowości, VV H en K Drempt. Następne kroki – już w dorosłej piłce – stawiał w zespole PSV Eindhoven. Tamże zadebiutował w Eredivisie 23 listopada 2002 roku w zwycięskim 3-0 meczu z RBC Roosendaal. I był to dotąd jedyny występ w zespole PSV. Nie poznano się na jego talencie i wypożyczono najpierw do De Graafschap, a potem do drugoligowego AGOVV Apeldoorn, gdzie został królem strzelców ligi strzelając 26 goli. Jednak to też nie przekonało szefów PSV i oddali go do SC Heerenveen. W SC Heerenveen Huntelaar stał się wielką gwiazdą. W pierwszym sezonie (2004/05) zdobył 17 goli i był jednym z czołowych strzelców ligi. W kolejnym (2005/2006) również pokazał na co go stać, a świetna runda jesienna spowodowała, iż w czasie zimowego okna transferowego trafił do Ajaksu Amsterdam, który zapłacił za niego aż 9 milionów euro (). Gra w barwach Ajaksu to kontynuacja znakomitej passy strzeleckiej zwieńczonej 33 bramkami i tytułem króla strzelców (daje mu 10. miejsce w historii strzelców Eredivisie w jednym sezonie), jednocześnie pomógł Ajaksowi awansować do eliminacji kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Wywalczył też wicemistrzostwo oraz Puchar Holandii.

Kolejnym etapem w karierze tego utalentowanego napastnika powinien był być występ w pierwszej reprezentacji Holandii, ale selekcjoner Marco van Basten długo nie dawał mu szansy i mimo krytyki mediów i kibiców nie zabrał go na Mistrzostwa Świata w Niemczech, pomimo rozegrania świetnego sezonu. Za to z reprezentacją młodzieżową zdobył mistrzostwo Europy w turnieju rozegranym w Portugalii. Huntelaar został królem strzelców w tym turnieju, zdobywając 4 bramki. W pierwszej reprezentacji zadebiutował 16 sierpnia 2006 w wygranym 4–0 spotkaniu z Irlandią i w debiucie uzyskał 2 gole. Od tego czasu wywalczył sobie pewne miejsce w pierwszej jedenastce „Pomarańczowych”.

2 grudnia 2008 roku potwierdzony został jego transfer do Realu Madryt. Kwota, jaką dostał AFC Ajax to 20 mln Euro. Huntelaar podpisał kontrakt obowiązujący do 2013 roku. Oficjalna prezentacja na Estadio Santiago Bernabéu miała miejsce 4 grudnia 2008 roku Zawodnik otrzymał koszulkę z numerem 19. 29 grudnia 2008 roku na Amsterdam ArenA został oficjalnie pożegnany przez piłkarzy, działaczy, kibiców i trenera Ajaxu Amsterdam. 4 stycznia 2009 roku w meczu z Vilarrealem zadebiutował w barwach Realu Madryt. Pierwszą bramkę zdobył natomiast 15 lutego w wygranym 4-0 meczu ze Sporting Gijón.

W sierpniu 2009 roku Huntelaar podpisał 4-letni kontrakt z włoskim zespołem A.C. Milan, działacze którego zapłacili za transfer 15 milionów euro. 29 listopada Holender zdobył obie bramki w zwycięskim 2-0 meczu ligowym z Catanią Calcio. W 83' minucie zmienił Mathieu Flaminiego, a w 90+3' i 90+5' pokonał bramkarza rywali zdobywając tym samym swoje pierwsze bramki dla Milanu.

31 sierpnia 2010 został potwierdzony jego transfer z Milanu do FC Schalke 04. Niemiecki klub zapłacił za niego 14 milionów euro.

W sezonie 2011/2012 został królem strzelców niemieckiej Bundesligi z dorobkiem 29 goli.

W 2017 po upływie kontraktu przeniósł się do Ajaxu Amsterdam, z którym dwukrotnie zdobył mistrzostwo Holandii.

20 stycznia 2021 roku powrócił do FC Schalke 04, z którym nie udało mu się utrzymać w Bundeslidze. 16 września tegoż roku ogłosił zakończenie kariery.

Statystyki 
Stan na 3 września 2019.

1 Uwzględniono play-offy Eredivisie, Superpuchar Holandii, Superpuchar Niemiec.

Występy w reprezentacji

Sukcesy

Ajax Amsterdam 
 Mistrzostwo Holandii: 2018/19, 2019/20
 Puchar Holandii: 2005/06, 2006/07, 2018/19
 Superpuchar Holandii: 2006, 2007, 2019

Schalke 04 
 Puchar Niemiec: 2010/11
 Superpuchar Niemiec: 2011

Reprezentacja 
 Mistrzostwa Świata 2010:  Srebro
 Mistrzostwa Świata 2014:  Brąz
 Mistrzostwa Europy U-21 2006:  Złoto

Indywidualne 
 Król strzelców Eerste divisie: 2003/04
 Król strzelców Eredivisie: 2005/06, 2007/08
 Król strzelców Bundesligi: 2011/12
 Król strzelców Mistrzostw Europy U-21: 2006
 Król strzelców Eliminacji Mistrzostw Europy: 2012
 Gracz roku Eerste divisie: 2003/04
 Talent roku Eredivisie: 2005/06
 Gracz roku w Ajax Amsterdam: 2006
 Drużyna sezonu Bundesligi wg Kicker: 2011/12

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Holandii w piłce nożnej
Piłkarze A.C. Milan
Piłkarze Realu Madryt
Piłkarze AFC Ajax
Piłkarze De Graafschap
Piłkarze AGOVV Apeldoorn
Piłkarze PSV Eindhoven
Piłkarze sc Heerenveen
Piłkarze FC Schalke 04
Królowie strzelców Eredivisie
Królowie strzelców Bundesligi
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2008
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010
Urodzeni w 1983
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014